OIR puede referirse a:

 Oír, verbo cuya acción es la audición
 OIR, acrónimo de Organización Internacional para los Refugiados.
 Sistema OIR, empresa de Grupo Radio Centro.

Además 
Oído, órgano donde se produce la audición.